Луганка — название населённых пунктов:

Россия 
 Луганка — село в Старооскольском районе Белгородской области.
 Луганка — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Луганка — деревня в Должанском районе Орловской области.

Украина 
 Луганка — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Лугань (Луганка) — река в Донецкой и Луганской областях Украины.
 Луганка — местное название реки Лугань.